El término caballo bayo puede referirse a:

una capa de color de los caballos, pelaje bayo;
un plato típico nicaragüense, Caballo bayo (comida);
una película mexicana de 1969, El caballo bayo;
la canción Mi caballo bayo de León Gieco.